Харис може да се отнася за:
 Хора
 Бърнард Харис (р. 1956), американски космонавт
 Джоан Харис (р. 1964), американска писателка
 Ед Харис (р. 1950), американски актьор
 Зелиг Харис (1909 – 1992), американски лингвист
 Калвин Харис (р. 1984), шотландски музикант
 Майк Харис (р. 1939), южноафрикански автомобилен състезател
 Марта Харис (1919 – 1987), английски психолог
 Наоми Харис (р. 1976), английска актриса
 Ники Харис (р. 1970), американска певица
 Пол Харис (1868 – 1947), американски общественик
 Полин Ан Харис (р. 1938), английска писателка
 Ричард Харис (1930 – 2002), ирландски актьор
 Рут Харис (р. 1936), американска писателка
 Стийв Харис (р. 1957), английски музикант
 Томас Харис, няколко души с това име
 Шарлейн Харис (р. 1951), американска писателка

 Окръзи в Съединените щати
 Харис (окръг, Джорджия)
 Харис (окръг, Тексас)